5-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 16 по 19 августа 1979 года на стадионе «Завиша» в Быдгоще (Польша). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие юниоры 1960 года рождения и моложе, юниорки — 1961 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 36 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 17 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1979 года
Спорт в Польше в 1979 году
Чемпионаты Европы в Польше
Международные спортивные соревнования в Быдгоще
Лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
1979 год в лёгкой атлетике